Пáвел Алексáндрович Хóмченко (род. 13 октября 1994, Саратов, Россия) — российский хоккеист, вратарь. Игрок владивостокского клуба «Адмирал».

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы «Кристалл» Саратов. Перешёл в систему ярославского «Локомотива». В течение трёх сезонов выступал в молодёжной команде «Локо», в составе которой закрепился как основной голкипер. Получал вызовы в состав юниорской сборной России на выставочные игры. Принимал участие в Кубке вызова МХЛ 2013 в составе сборной «Запада».

В сезоне ВХЛ 2014/2015 перешёл в клуб «Рязань», в составе которого являлся вратарём подмены и по окончании сезона перебрался в другой клуб ВХЛ — нефтекамский «Торос», входящий в систему уфимского клуба «Салават Юлаев». В «Торосе» стал получать больше игровой практики. Во втором сезоне за команду был признан голкипером недели в октябре, а в следующем сезоне получил награду как вратарь месяца в феврале 2018 года, был признан лучшим вратарём в первом раунде плей-офф ВХЛ.

Перед началом сезона 2018/2019 «Салават Юлаев» произвёл обмен со столичным «Спартаком», в результате которого в Уфу поехал Никита Ли, а Хомченко отправился в фарм-клуб «Спартака» — «Химик» Воскресенск.

В сезоне 2019/2020 дебютировал в КХЛ за «Спартак», отыграв неполный матч против минского «Динамо», после чего отыграл все матчи в сентябре, а так же вышел на замену вместо Юлиуса Гудачека в матче против ЦСКА, 1 октября 2019 года (3:9). Гудачек пропустил 4 шайбы, а заменивший его Хомченко 5 шайб. Этот счет стал самым крупным в истории противостояния команд в КХЛ.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Адмирал»